Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute du 5 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Henrieta Nagyová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Åsa Svensson et Iroda Tulyaganova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Pattaya
2001 en Thaïlande
Sport en novembre 2001